Příjmení Čaloun nosí více osob:
Jan Čaloun (* 1972) – český reprezentant v hokeji, útočník
Josef Čaloun (1946–2016) – český fotbalista, brankář
František Čaloun (* 1938) – český fotbalista, brankář
Michal Čaloun (* 1970) – český fotbalista, brankář, syn Josefa

Související články 
 Čalounění